Kraehe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kraehe (1832–1892), preußischer Generalleutnant
 Horst Kraehe (1902–1988), deutscher Offizier
 Konrad Kraehe (1868–1943), deutscher General der Infanterie